Entrelacs, que significa entre lagos en francés,  puede referirse a:

Topónimos

( Quebec)
 Entrelacs, municipio de Lanaudière.

Entrelacs, comuna de Saboya.

Otros 
 Entrelacs, palabra francés correspondiendo con la lacería en arquitectura.
 Entrelacs, palabra francés correspondiendo con los eslabones en la teoría de nudos.